Johann von Soest ist der Name folgender Personen:

*Johann von Soest (Maler), deutscher Maler
Johann Steinwert von Soest (1448–1506), deutscher Dichter und Sänger